Vescovato ist der Name folgender geographischer Objekte:

Vescovato (Korsika), Gemeinde auf Korsika, Frankreich
Vescovato (Lombardei), Gemeinde in der italienischen Provinz Cremona
Costa Vescovato, Gemeinde in der italienischen Provinz Alessandria